Die Divizia Națională 1993/94 war die 56. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 15. August 1993 und endete bereits am 27. April 1994. Von Ende Dezember bis Ende Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde erneut Steaua Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia A ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Steaua Bukarest – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 1994/95
 2. – Universitatea Craiova – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1994/95
 3. – Dinamo Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1994/95
 4. – Rapid Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1994/95
 Gloria Bistrița – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1994/95

Absteiger in die Divizia A 
Politehnica Timișoara, Dacia Unirea Brăila

Aufsteiger in die Divizia Națională 
FC Argeș Pitești, FC Maramureș Baia Mare

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1993/94 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1993/94 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1993/94
Liga-1-Saison